Silvestrin ist der Familienname folgender Personen:

 Alessio Silvestrin (* 1973), italienischer Balletttänzer, Choreograph und Komponist
 Danilo Silvestrin (* 1942), italienischer Architekt und Designer